Literatura:
 L'illa del tresor, novel·la d'aventures de 1883 escrita per Robert Louis Stevenson, i en què es basen les obres de ficció posteriors

Cinema:
 L'illa del tresor (pel·lícula de 1918), dirigida per Chester i Sidney Franklin i protagonitzada per Francis Carpenter i Violet Radcliffe
 L'illa del tresor (pel·lícula de 1920), dirigida per Maurice Tourneur i protagonitzada per Charles Ogle i Shirley Mason
 L'illa del tresor (pel·lícula de 1934), dirigida per Victor Fleming i protagonitzada per Wallace Beery i Jackie Cooper
 L'illa del tresor (pel·lícula de 1950), dirigida per Byron Haskin i protagonitzada per Robert Newton i Bobby Driscoll
 L'illa del tresor (pel·lícula de 1972), dirigida per John Hough i protagonitzada per Orson Welles i Kim Burfield
 L'illa del tresor (pel·lícula de 1985), dirigida per Raoul Ruiz i protagonitzada per Martin Landau i Melvil Poupaud
 L'illa del tresor (pel·lícula de 1990), dirigida per Fraser Clarke Heston i protagonitzada per Charlton Heston i Christian Bale
 L'illa del tresor (pel·lícula de 1999), dirigida per Peter Rowe i protagonitzada per Jack Palance i Kevin Zegers
 L'illa del tresor (pel·lícula de 2012), dirigida per Steve Barron i protagonitzada per Eddie Izzard i Toby Regbo

Televisió:
 L'illa del tresor (minisèrie), dirigida per Michael E. Briant i protagonitzada per Alfred Burke i Ashley Knight

Geografia:
 Treasure Island (Florida), localitat estatunidenca a Florida
 Treasure Island (San Francisco), antiga illa artificial de la badia San Francisco, i barri d'aquesta ciutat